Théagène ou Théagénès (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Théagène de Mégare, tyran grec de Mégare () ;
 Théagène de Rhêgion, érudit grec () ;
 Théagène de Thasos, célèbre athlète grec ().

Voir aussi